El nombre condado de Gray se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Gray, en el estado de Kansas; y
 el condado de Gray, en el estado de Texas.